Alain Le Saux peut désigner :
 Alain Le Saux (1936-2015), artiste, directeur artistique et illustrateur français ;
 Alain Le Saux (1959-), écrivain et poète français.

Voir aussi